Zeit, a német Tangerine Dream zenekar harmadik albuma (1972)
Zeit, a német Bianca Shomburg dala (1997)
Zeit, a német Rammstein zenekar nyolcadik albuma (2022)
Zeit, a német Rammstein zenekar dala (2022)

Hasonló
Die Zeit, német hetilap (1946–)
Die Zeit, osztrák folyóirat (1894–1919)